Засеки, множество от засека: 
 Засеки — оборонительные сооружения из деревьев.

Топоним 
 Засеки —  деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Засеки — остановочный пункт в деревне Засеки в гмине Броды, в Любушском воеводстве Польши.

См. также 
 Засека (значения)